Acontia (vlinders), geslacht van vlinders
 Acontia (neteldier), weefselstructuur van neteldieren